Грейфрайерс:

 Грейфрайерс — кладбище в Эдинбурге.
 Грейфрайерс Бобби — скай терьер, четырнадцать лет охранял могилу его умершего владельца в городе Эдинбург.